Spyder:

 Spyder (родстер) — кузов легкового автомобиля, схожий с кузовом кабриолет;
 Spyder (Спайдер) — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности, израильской разработки.
 Spyder — интегрированная среда разработки для Python